„Емирейтс Къп“ () е ежегоден 2-дневен предсезонен турнир, организиран от Футболен клуб „Арсенал“ на собствения му стадион „Емирейтс Стейдиъм“ в Лондон, Англия подобно на Amsterdam Tournament, организиран от „Аякс“.

Подобно на Amsterdam Tournament всеки отбор играе по две срещи и печели три точки за победа, една за равенство и по една точка за всеки отбелязан гол. От 2009 година показателя „Точни удари във вратата“ ще се използва за определяне на победителя при положение, че един или повече отбора имат еднакви точки, голова разлика и отбелязани голове. Тази статистика е избрана от Арсен Венгер и други представители на Арсенал, сред множество други предложения изпратени от привърженици на отбора.

ФК Арсенал е настоящият носител на трофея, като печелят трофея през 2007, 2009, 2010 и 2017 година.

История 
Първият турнир се провежда на 28 и 29 юли 2007, а участници в него са шампиона на Италия по това време Интер, френският Пари Сен Жермен и испанският ФК Валенсия (които заменят германския Хамбургер ШФ понеже те участват за Купа Интертото). Всеки отбор играе по два мача и получава по три точки за победа, една точка за равенство и по точка за всеки отбелязан гол също както и в Amsterdam Tournament. Поради това Арсенал не играе срещу Валенсия, а Интер не играе срещу Пари Сен Жермен. Турнира е наблюдаван от над 110 000 зрители изпълнили местата на Емирейтс Стейдиъм през двата дена на състезанието.

Емирейтс има споразумение да организира турнира за следващите три години. През 2008 отборите съгласили се на участие са Реал Мадрид, Ювентус и Хамбургер ШФ. Съгласно правилника през 2008 Арсенал не играе срещу Хамбургер ШФ, а Реал Мадрид не играе срещу Ювентус.

През 2009 година турнира ще се състои на 1 и 2 август, като отборите участници в него ще са Атлетико Мадрид, Рейнджърс, Пари Сен Жермен и домакина Арсенал.

Изданието на турнира през 2010 се провежда в дните 31 юли и 1 август. Отборите, които вземат участие са Милан, Селтик, Олимпик Лион и домакина на турнира Арсенал.

Турнир през 2007 
 Първи ден

 Втори ден

 Крайно класиране

 Голмайстори

Турнир през 2008 
 Първи ден

 Втори ден

 Крайно класиране

 Голмайстори

Турнир през 2009 
 Първи ден

 Втори ден

 Крайно класиране

 Голмайстори

Играча на Арсенал Джак Уилшър е избран за играч на мача и в двете срещи на Арсенал, докато Андрей Аршавин получава наградата за най-добър играч на турнира.

Турнир през 2010 
 Първи ден

 Втори ден

 Крайно класиране

 Голмайстори

Трофея 
Трофея е от чисто сребро и е изработен от Томаш Фаторини чиято фамилия изработва трофеите в Англия от 1827. Връчена е на Арсенал при спечелването на първия предсезонен турнир на Емирейтс Стейдиъм на 29 юли 2007.

„Искахме да изработим дизайн, който да е различен от този на повечето трофеи в останалите международни турнири и такъв, че отборите да са горди от поставянето му в своята витрина“ споделя Фаторини.

Победители

Клубове взели участие в Емирейтс Къп 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Англия
ФК Арсенал